Shantung kan syfta på:

en halvö i Kina, se Shandonghalvön
en provins i Kina, se Shandong
en sorts tyg, se Shantung (tyg)